Бела́вин — русская фамилия, имеет женскую форму ; также топоним.

Фамилия 
 Белавин, Александр Абрамович (род. 1942) — советский и российский физик-теоретик.
 Белавин, Андрей Михайлович (род. 1958) — российский археолог, доктор исторических наук, профессор.
 Белавин, Борис Иванович (1790—?) — полковник, участник Отечественной войны 1812 года и Бородинского сражения.
 
 Белавин, Николай Иванович (1923—1980) — Герой Советского Союза.
 Белавин, Николай Иванович (1784—1864) — новгородский губернский предводитель дворянства.
 Белавин, Фёдор Семёнович (1855—1925) — георгиевский кавалер.

Топоним 
 Белавин — хутор в Боковском районе Ростовской области.

См. также 
 
 
 Беллавин